M35 est utilisé dans différents contextes pour décrire des objets différents :

Sciences 
Astronomie

 Messier 35, un amas stellaire.

Médecine
 Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif, à l'exclusion du collagénome perforant verruciforme, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile
 Citroën M35, un modèle expérimental de Citroën en 1969, muni d'un moteur à piston rotatif.

Autoroute
  Autoroute hongroise M35 reliant Debrecen à Görbeháza.

Route
  Route serbe M35 reliant la frontière roumaine au Kosovo.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres